«Двадцать один день» () — кинофильм по рассказу Джона Голсуорси «Первый и последний» (1914). В США выпущен под названием «Двадцать один день вместе» (). Главные роли исполняют Вивьен Ли, Лоренс Оливье и Лесли Бэнкс.

Сюжет 
Молодой юрист Лэрри Дэррент из самозащиты убивает мужа своей возлюбленной Ванды и вместо того, чтобы пойти в полицию, прячет тело. Тогда за убийство арестовывают другого человека.

В ролях 
 Вивьен Ли — Ванда
 Лоренс Оливье — Лэрри Дэррент
 Лесли Бэнкс — Кейт Дэррент
 Фрэнсис Л. Салливан — Мэндер
 Дэвид Хорн — Бивис
 Хэй Петри — Джон Эван
 Роберт Ньютон — ''Толли

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации произведений Джона Голсуорси
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1940 года